Protuerozijska funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume.

Šumski pokrov je najučinkovitija zaštita kako od erozije vodom tako i od erozije tla izazvane vjetrom. Jakost erozije tla vodom ovisi o nagnutosti padine, njezinoj dužini i obliku (konveksno, konkavno) te o količini kiše koja padne u jednom mahu. Opasnost od erozije tla vodom povećana je nagibima većim od 20° te na južnim ekspozicijama zbog povećanog topljenja snijega, a veća je i kod nepropusnih geoloških podloga.

Izvori 
 Matić, Slavko; Prpić, Branimir: PROGRAM NJEGE, OBNOVE I ODRŽAVANJA, TE EKOLOŠKE I SOCIJALNE FUNKCIJE PARK-ŠUMA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA. Izvorni znanstveni članak. Šumarski list br. 5-6, CXXI ( 1997).. str. 237. Sadržaj prenesen sa stranica Šumarskog lista uz dopuštenje.

Šumarstvo